Osoby:
 Hendrik Martz – niemiecki aktor
 Judy Martz – amerykańska polityk
 Nathan Martz – kanadyjski hokeista
 William Edward Martz – amerykański szachista

Zobacz też:
 Marz
 März